Михаил Врубель:
 Врубель, Михаил Александрович (1856—1910) — русский художник.
 Врубель, Михаил Антонович (1799—1859) — русский генерал-майор.